Іва́н Олекса́ндрович Кра́́пп ( — ) — солдат Збройних сил України.

Життєвий шлях 
Народився у багатодітній родині в селі Томанське — тоді Возвишенський район, Північно–Казахстанська область, був п'ятим, наймолодший син у батьків. 1996 року родина Краппів переїхала в Новосілку Деражнянського району. 2003 року призваний в лави Збройних Сил України, пройшов строкову службу. Жив і працював у місті Хмельницький.

28 серпня 2014-го мобілізований, служив у 13-му мотопіхотному батальйоні, боєць протитанкового відділення 2-ї роти. У березні 2015 року зазнав поранень під час бойової операції в Дебальцевому, лікувався у Дніпропетровському військовому госпіталі, по тому — у Хмельницькому. 11 квітня повернувся на службу. Загинув 12 квітня 2015 року, деталей загибелі військова частина не надала. Згідно з однією з версій — заподіяв собі смерть біля села Зайцеве Артемівського району, вистріливши собі в підборіддя з автомата АКС-74.

Похований 6 травня 2015-го в селі Новосілка.

Вшанування 
26 травня 2016-го встановили пам'ятну дошку загиблому учаснику АТО Івану Краппу. Закріпили плиту на фасаді Новосілецької ЗОШ.

Джерела 
 У Деражнянському районі відкрили меморіальну дошку учаснику АТО Івану Краппу

Уродженці Північноказахстанської області
Померли в Бахмутському районі
Поховані в Деражнянському районі